Osoby o tym nazwisku:
 Chamazan Gizatullin – radziecki i rosyjski wojskowy
 Dienis Gizatullin – rosyjski żużlowiec